Eu când vreau să fluier, fluier este titlul:
 Piesei de teatru Eu când vreau să fluier, fluier de Andreea Vălean
 Filmului Eu când vreau să fluier, fluier în regia lui Florin Șerban